Monodactylus är ett släkte av fiskar. Monodactylus ingår i familjen Monodactylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Monodactylus